Демосфен — афинский военачальник V в. до н. э.
 Демосфен — афинский оратор IV в. до н. э.